Le menhir de Kerlescan (ou menhir du tumulus du Kerlescan) est un menhir de Carnac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé sur le tumulus de Kerlescan.

Description 
Il s'agit d'un menhir d'environ  de haut. Sa base est gravée, semble-t-il du motif d'un ours.

Historique 

Le monument date du Néolithique.

Le tumulus et le menhir sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de Carnac
 Tumulus de Kerlescan

Références 

Kerlescan
Monument historique à Carnac
Monument historique classé en 1931
Kerlescan menhir